Loviisa steht für:

 Loviisa, Stadt im Süden Finnlands
 (2750) Loviisa, ein Asteroid
 Loviisa (Verwaltungsgemeinschaft), finnische Verwaltungsgemeinschaft
 Loviisa (Vorname), weiblicher Vorname 

Siehe auch:
 Lovisa (Begriffsklärung)